

Localités
Henniez, commune suisse du canton de Vaud

Divers
Henniez, marque d'eau minérale suisse